Бавкида — героиня античной мифологии.
 (172) Бавкида — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.